Stolberg (Harz), een stad in Saksen-Anhalt
 Stolberg (Rijnland), een stad in Noordrijn-Westfalen
 graafschap Stolberg, een historisch graafschap in de Harz
 Huis Stolberg, een Duits geslacht, behorend bij het graafschap
 Huis Stolberg-Gedern, zijtak van het huis Stolberg
 Zu Stolberg-Stolberg, Nederlands adelsgeslacht

Personen en andere zaken

 Juliana van Stolberg, de moeder van Willem van Oranje
 Juliana van Stolberg als stammoeder, stammoeder van vele vorstenhuizen
 Luitgarda van Stolberg, ook bekend als Luitgarda van Stolberg-Gronsveld
 Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg, een Duits dichter, vertaler en jurist
 Jost-Christian zu Stolberg-Stolberg, de 4e vorst en hoofd van de hoogadellijke en ebenbürtige tak Stolberg-Stolberg
 Udo zu Stolberg-Wernigerode, een Duits staatsman
 Botho VIII van Stolberg-Wernigerode, graaf van Stolberg en Hohnstein en heer van Graafschap Wernigerode
 Louise van Stolberg-Gedern, echtgenote van Karel Eduard Stuart

 Wapen van Stolberg, het heraldische symbool van het grafelijk huis Stolberg
 Juliana van Stolberg en haar vijf zoons, een monument in Den Haag

Zie ook 
 Stollberg (doorverwijspagina)
 Stolberg-Gedern (doorverwijspagina)